Soues pode referir-se a:

 Soues (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Soues (Somme)

Desambiguações de topônimos